2021 NTT IndyCar Series — 26-й сезон американской гоночной серии NTT IndyCar и 110-й сезон Американского чемпионата автомобилей с открытыми колёсами. Бразилец Элио Кастроневес одержал победу в 500 милях Индианаполиса, которая для него стала четвёртой. Испанец Алекс Палоу из команды Chip Ganassi Racing стал чемпионом серии.

События серии 

 3 октября 2020 года IndyCar анонсировала, что из-за пандемии COVID-19 переход на новые турбированные моторы V6 объёмом 2,4 литра с гибридной составляющей отложен на 2023 год.

Команды и гонщики 
Все команды используют шасси Dallara  и шины Firestone.

Ниже приведён список подтвержденных участников будущего сезона.

(R) — новичок серии

Календарь 
Предварительная версия календаря была анонсирована 1 октября 2020 года и она содержала 17 этапов. По сравнению с 2020 годом в календаре отсутствует этап на Iowa Speedway, но в календаре присутствуют этапы, которые были отменены из-за пандемии COVID-19, за исключением этапов на Richmond Raceway и на Трассе Америк. В 2021 году вновь добавлен второй этап на дорожной трассе Индианаполиса, и дебютирует этап на .

Фактический календарь 

*Время указано в часовом поясе восточного побережья США (UTC-4)

Изменения в календаре из-за пандемии COVID-19 

 17 декабря 2020 года этап в Лонг-Бич был перенесён с 18 апреля на 26 сентября и станет финальным
 6 января 2021 года этап в Сент-Питерсберге был перенесён с 7 марта на 25 апреля.
 22 января 2021 года было объявлено, что этап в Алабаме перенесён с 11 апреля на 18 апреля и он станет первым этапом сезона.
 14 мая 2021 был отменён этап в Торонто.
21 июня 2021 года было объявлено, что этап в Торонто не будет заменён, и в календаре останется 16 этапов.

Отменённые этапы

Результаты

Положение в чемпионате

Начисление очков 

 1 дополнительное очко полагается каждому пилоту, если он хотя бы круг лидировал во время гонки. Пилот с наибольшим число кругов лидирования получает 2 дополнительных очка.
 В квалификациях всех гонок, кроме 500 миль Индианаполиса, победитель получает 1 дополнительное очко.
 При замене двигателя по инициативе команды, пилот, на машине которого меняют мотор, и эта машина в кубке «заявившихся машин» теряют по 10 очков.
 При равном количестве очков сравнивается количество побед. При равенстве — 2-е места, 3-и, 4-и и т. д.
 Очки за квалификацию 500 миль Индианаполиса начисляются согласно следующей таблице:

 Очки за этап начисляются согласно следующей таблице:

Гонщики

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
Официальный сайт серии

Сезоны IRL
2021 год в автоспорте